Il singolare del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Alberto Martín 3-6, 7-61, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Montañés (Campione)
 Guillermo García López (primo turno)
 Santiago Ventura (semifinali)
 Werner Eschauer (primo turno)

 Iván Navarro (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
 Denis Gremelmayr (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2008